VM kan syfta på

 VM – ett evenemang som arrangeras regelbundet med deltagare från hela Jorden, se världsmästerskap
 VM –  en virtuell miljö skapad genom programvara – se virtuell maskin
 VM – en datavetenskaplig term, se virtuellt minne
  - storhetssymbol för molvolym